De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1998 werden op 6, 7 en 8 maart 1998 gereden op de ijsbaan John Rose Minnesota Oval te Roseville (Verenigde Staten).

De Japanse Aki Tonoike en de Rus Dmitri Sjepel werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1500 meter meisjes

1500 meter jongens

1000 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1998
Schaatsen in de Verenigde Staten
 1998
Sport in Minnesota
Schaatsen